Алекса́ндр Журавлёв:
 
 Журавлёв, Александр Андреевич (1929—2013) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 
 Журавлёв, Александр Григорьевич (1910—2010) — гвардии старший лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.
 Журавлёв, Александр Захарович (1909—2007) — российский учёный, профессор, доктор наук.
 Журавлёв, Александр Никифорович (род. 1945) — советский и украинский футболист.
 Журавлёв, Александр Онисимович — поручик Русской армии, Кавалер ордена Святого Георгия от 30 июня 1917 (посмертно).
 Журавлёв, Александр Семёнович (1922—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Журавлёв, Александр Фёдорович — подпоручик Русской армии, Кавалер ордена Святого Георгия от 1 сентября 1915 (посмертно).